Stör steht für:

 Störe, eine Familie der Fische
 Stör (Handwerk), eine Wanderschaft von Handwerkern
 Stör (Elbe), Nebenfluss der Elbe in Schleswig-Holstein
 Stör-Wasserstraße, ausgebauter Nebenfluss der Elde in Mecklenburg-Vorpommern

Stör ist der Name eines Adelsgeschlechts:
 Stör von Störnstein, bayerisches Adelsgeschlecht

Stör ist der Familienname folgender Personen:
 Johann Wilhelm Stör (1705–1765), deutscher Zeichner und Kupferstecher
 Johannes Adam Stör († 1675), deutscher Mediziner
 Niclas Stör († 1562), deutscher Zeichner und Holzschneider
 Nikolaus Stör von Schweidnitz († 1424), Theologieprofessor an der Prager Karlsuniversität und der Universität Leipzig
 Willi Stör (1893–1977), deutscher Kunstflieger

Siehe auch:

 Stoer
 Stöer
 Störr
 Stöhr
 Zum Goldenen Stör